Senador José Porfírio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador José Porfírio (ort), Pará, 
 Senador José Porfírio (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar